Pandemic steht für:

 Pandemic – Tödliche Erreger, US-amerikanisches Filmdrama von Armand Mastroianni (2007)
 Pandemic – Fear the Dead, US-amerikanischer Zombie-Film von John Suits (2016)
 Pandemic, Originaltitel des Brettspiels Pandemie (Spiel)
 Pandemic Studios, ehemaliges Computerspiele-Unternehmen

Siehe auch: 
 Pandemie (Begriffsklärung)